Clodovil Abre o Jogo foi um programa de televisão brasileiro, apresentado por Clodovil Hernandes e transmitido pela Rede Manchete desde 14 de julho de 1992, passando a ser transmitido, a partir de 24 de maio de 1993, pela CNT do Paraná, ainda quando coligada à TV Gazeta de São Paulo. 

Programas de televisão de Clodovil Hernandes
Programas da Rede Manchete
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1992
Programas de televisão em língua portuguesa